Гэн:

 Гэн — китайская клановая фамилия.
 Гэн Бяо (1909—2000) — политический и государственный деятель Китая, министр обороны КНР.
 Гэн Падова (род. 1981) — американская порноактриса.
 Гэн Хуэйчан (род. 1951) — министр государственной безопасности КНР.